

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Śmiłowice – część miasta Mikołów
 Śmiłowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Śmiłowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Śmiłowice – przysiółek wsi Goszowice w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice.

Inne 
 Śmiłowice – polska nazwa miejscowości Smilovice na terenie Czech (Zaolzie, powiat Frydek-Mistek)